Существует несколько различных единиц измерения температуры. Они делятся на относительные (градус Цельсия, градус Фаренгейта…) и абсолютные (Кельвин, градус Ранкина…).

Наиболее известными являются следующие:
 Градус Цельсия (℃)
 Градус Фаренгейта (℉)
 Кельвин (K) 
 Градус Реомюра (°Ré, °Re, °R)
 Градус Рёмера (°Rø)
 Градус Ранкина (°Ra)
 Градус Делиля (°Д или °D)
 Градус Гука (°H)
 Градус Дальтона (°Dа)
 Градус Ньютона (°N)
 Лейденский градус (°L или ÐL)
 Планковская температура (TP)

Сравнение шкал

Диаграмма перевода температур

Ссылки 
  Онлайн-конвертер градусов температуры в разных системах счислений
 Перевод температуры в различные шкалы

Примечания